Phước Thái (Đồng Nai)
 Phước Thái (Ninh Thuận)